Im Schatten des Mondes steht für:

 Im Schatten des Mondes (Film), britischer Dokumentarfilm über das US-amerikanische Raumfahrt-Programm der 1960er und 1970er
 Im Schatten des Mondes (Roman), Roman von Michael Connelly aus dem Jahr 2000

Siehe auch:
 In the Shadow of the Moon, US-amerikanischer Science-Fiction-Thriller aus dem Jahr 2019